Franciaország
Subligny, település Cher megyében
Subligny, település Manche megyében
Subligny, település Yonne megyében